Otradnoje (district Kirovski), een stad in de oblast Leningrad, Rusland.
 Otradnoje (district Priozerski), een buitenwijk/plaats in de oblast Leningrad, Rusland.
 Otradnoje (treinstation), een treinstation in deze buitenwijk/plaats.
 Otradnoje (metrostation), een metrostation in Moskou.